

Geografia
 Alturas – città nella Contea di Modoc, California, Stati Uniti d'America
 Alturas – CDP nella Contea di Polk, Florida, Stati Uniti d'America
 Alturas do Barroso – freguesia di Boticas, Portogallo

Musica 

 Alturas –  Brano orchestrale degli Inti-Illimani del 1977